Мартингал — у теорії ймовірностей — випадковий процес, математичне сподівання якого в майбутній час рівне значенню процесу в цей час.
 Мартингал — частина кінської збруї — ремінь, що йде від попруги до поводів і підтримує голову коня в потрібному положенні.

Див. також 
 Мартингейл